Hydrochoerinae — подсемейство Caviidae, состоящее из двух ныне живущих родов: Hydrochoerus и Kerodon. Кроме того, к этому подсемейству следует отнести и ряд вымерших родов Капибар. Таксономия Hydrochoerinae запутана, потому что до 2005 года живущие Капибары и их вымершие родственники относились к их собственному семейству, Hydrochoeridae. Недавние молекулярно-филогенетические исследования выявили тесную связь между Hydrochoerus и Kerodon поддерживая помещение обоих родов в подсемейство Caviidae. Палеонтологические классификации ещё не включили эту новую таксономию и продолжают использовать Hydrochoeridae для всех Капибар, используя Hydrochoerinae для живого рода и его ближайших ископаемых родственников, таких как Neochoerus. Таксономия ископаемых Hydrochoerines также находится в постоянном развитии. В последние годы разнообразие ископаемых Hydrochoerinae существенно сократилось. Это в значительной степени связано с тем, что коренные зубы Капибары сильно различаются по форме в течение жизни. В одном случае материал, когда-то относящийся к четырём родам и семи видам на основе различий в форме коренных зубов, теперь считается, что он представляет разновозрастных особей одного вида, Cardiatherium paranense.

Роды 
 Kerodon
 †Porcellusignum
 †Cardiatherium
 †Phugatherium
 †Xenocardia
 †Contracavia
 †Anatochoerus
 †Hydrochoeropsis
 †Nothydrochoerus
 †Neochoerus
 Hydrochoerus

Примечание 

Свинковые